Aleksander Fredro (zm. po 1673) – cześnik przemyski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Aleksander Antoni Fredro (1674-1734) – biskup chełmski i przemyski
 Aleksander Maksymilian Fredro – podczaszy żydaczowski, miecznik żydaczowski
 Aleksander Fredro (1793-1876) – komediopisarz